Gancio – oggetto il cui scopo è agganciare
 Gancio di coda
 Gancio di traino
 Gancio di trazione
 Gancio a C – attrezzatura utilizzata per sollevare carichi
 Gancio baricentrico – strumento sospeso al di sotto di un elicottero

Sport 
 Gancio – colpo della boxe e di altri sport da combattimento
 Gancio – tiro della pallacanestro

Altro 
 Gancio il Dritto – personaggio Disney
 Gancio – segno diacritico
 Gancio da assedio – arma per strappare le pietre

Altri progetti